Kvalifikace mužské dvouhry na US Open 2018 probíhala před zahájením hlavní soutěže od 21. do 24. srpna 2018 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové. Rozlosování proběhlo v pondělí 20. srpna 2018.

Kvalifikace se účastnilo sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo dvacet do navazujícího mužského singlu. Šestnáct tenistů řádně po výhrách ve třech kolech a čtyři jako tzv. šťastní poražení. Týden po osmnáctých narozeninách do grandslamové dvouhry poprvé postoupil Kanaďan Félix Auger-Aliassime, jenž triumfoval na newyorské juniorce 2016. Španělský čtvrtfinalista z roku 2013 Tommy Robredo i bývalý hráč první dvacítky Ivo Karlović si v minulých letech zahráli singla čtrnáctkrát. Zatímco Robredo kvalifikačním sítem prošel, Chorvat dohrál ve druhém kole. Bývalá světová sedmnáctka Bernard Tomic přerušila sérii sedmi singlových účastí, když na úvod kvalifikace podlehla australskému krajanu Thanasi Kokkinakisovi. Američan Donald Young se v newyorské hlavní soutěži objevil pokaždé od svého debutu v roce 2005 a tuto šňůru prodloužil po výhře v kvalifikačním kole nad Petrem Polanským. Premiéru na mužském grandslamu zažila 18letá bývalá juniorská světová jednička a 544. hráč žebříčku ATP Sebastian Korda, jenž vypadl ve druhé fázi.

Kanaďan Peter Polansky se stal prvním tenistou v historii, který postoupil z kvalifikací jako šťastný poražený na všech čtyřech grandslamech v jediném kalendářním roce.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2018